Такмичење у трчању на 800 метара у мушкој конкуренцији на 34. Европском првенству у дворани 2017. у Београду одржано је 3.,4. и 5. марта у Комбанк арени.

Титулу освојену у Прагу 2015. није бранио Марћин Левандовски из Пољске

Земље учеснице 
Учествовало је 24 такмичара из 18 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 800 метара у дворани 2017. године пре почетка првенства (3. марта 2017), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2017.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 3. марта 2017. године. У полуфинале пласирали су по 2 првопласирана из све 4 квалификационе групе (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: група 1 у 11:35, група 2 у 11:42, група 3 у 11:49, група 4 у 11:56.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 4. марта 2017. године. У финале су се пласирали по 3 првопласирана из 2 полуфиналне групе (КВ).,,

Почетак такмичења: група 1 у 19:25, група 2 у 19:35.

Финале 
Такмичење је одржано 5. марта 2017. године у 17:50.,

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2017. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2017. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2017.
Трка на 800 метара на Европском првенству у атлетици у дворани